3/10 kan syfta på:

 3 oktober
 10 mars (amerikanskt datumformat)